Paraipaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraipaba (ort), Ceará, 
 Paraipaba (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar